Sutermeister steht für:
 Sutermeister (Familie)

Personen:
 Arnold Sutermeister (1830–1907), schweizerisch-US-amerikanischer Architekt und Offizier
 Bolette Petri-Sutermeister (1920–2018), dänisch-schweizerische Schriftstellerin (Reiseliteratur)
 Carl Jakob Sutermeister (1809–1853), Schweizer Maler
 Carlo Sutermeister (Karl Konrad Sutermeister; 1847–1918), Schweizer Unternehmer

 Edwin Sutermeister (1876–1958), US-amerikanischer Chemiker
 Eugen Sutermeister (1862–1931), Schweizer Graveur, Reiseprediger für Gehörlose, Fürsorger und Dichter
 Fredy Sutermeister (1873–1934), Schweizer reformierter Pfarrer und religiöser Sozialist
 Guido Sutermeister (1884–1964), italienischer Archäologe und Ingenieur
 Hans Martin Sutermeister (1907–1977), Schweizer Schriftstellerarzt, Privatgelehrter und Politiker (LdU)
 Heinrich Sutermeister (1910–1995), Schweizer Komponist

 John Rudolph Sutermeister (1803–1826), US-amerikanischer Dichterjurist
 Margaret Sutermeister (1875–1950), US-amerikanische Schriftstellerin und Medizinerin
 Moriz Sutermeister (1836–1910), Schweizer Giesser und Autor von Sachliteratur
 Oscar Sutermeister (1912–1988), US-amerikanischer Stadtplaner
 Otto Sutermeister (1832–1901), Schweizer Pädagoge und Volksmärchensammler
 Paul Sutermeister (1864–1905), Schweizer reformierter Pfarrer, Schriftsteller und Redaktor des Berner Tagblatts
 Paul Sutermeister (Commodore) (* 1940), britischer Commodore
 Peter Sutermeister (1916–2003), Schweizer Rechtsanwalt, Schriftsteller und Librettist
 Robert A. Sutermeister (1913–2008), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Rudolf Sutermeister (1802–1868), Schweizer Arzt und Frühsozialist
 Samuel Hieronymus Sutermeister (1752–1822), Schweizer Glockengiesser, Ratsherr und Oberamtmann
 Werner Sutermeister (1868–1939), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Zuttermeister